Nurse ("infermiere" in inglese) può riferirsi a:
Nurse – film per la televisione statunitense del 1980 diretto da David Lowell Rich.
Mary Benjamin (Nurse) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1981 al 1982 sequel del film precedente.
Nurse – album dei Therapy?.
 Nurse - L'infermiera (Nurse 3D) – film del 2013 diretto da Douglas Aarniokoski

Persone
 Chris Nurse (1984) – calciatore guyanese
 Kia Nurse (1996) – cestista canadese
 Nick Nurse (1967) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Paul Nurse (1949) – biochimico britannico
 Rebecca Nurse (1621-1692) – artigiana inglese, condannata al processo alle streghe di Salem
 Roberto Nurse (1983) – calciatore messicano naturalizzato panamense

Pagine correlate
The Nurse
The Nurses